Bögl ist der Name von:
 Günther Bögl (1932–2020), von 1988 bis 1995 Polizeipräsident und somit Leiter der Bundespolizeidirektion Wien
 Hans Bögl (1899–1974), österreichischer Politiker und Landeshauptmann des Burgenlandes (SPÖ)
 Klaus Werner Bögl, deutscher Physiker, Experte für Lebensmittelbestrahlung
 Lucas Bögl (* 1990), deutscher Skilangläufer
 Max Bögl, Firmengruppe Max Bögl Bauunternehmung GmbH & Co. KG ist ein international tätiges Bauunternehmen mit Sitz in Sengenthal, Oberpfalz

Siehe auch:
 Bögel
 Pögl